Bytta kan avse:

Bytta – en behållare, se skål

Se även
Byttan – en ö i Stockholms skärgård